Натуральне число 591
 591 рік до нашої ери
 591 рік нашої ери